7-й чемпионат России по мини-футболу проводился в 1998—1999 годах. Чемпионом стала московская «Дина».

Участники 
 Альфа (Екатеринбург)
 Атриум-УПИ (Екатеринбург)
 ВИЗ (Екатеринбург)
 ГКИ-Газпром (Москва)
 Дина (Москва)
 Заря (Емельяново)
 Зенит (Санкт-Петербург)
 Койл (Когалым)
 Крона (Нижний Новгород)
 Минкас (Москва)
 Норильск (Норильск)
 Саратов-СПЗ (Саратов)
 Строитель (Новоуральск)
 ТТГ-Ява (Югорск)
 ЦСКА (Москва)
 Феникс (Челябинск)

Итоговая таблица 

* «Крона» после 22-го тура снялась с соревнований. В остальных матчах ей засчитаны технические поражения.

Ссылки 
 

Чемпионаты России по мини-футболу
Чемпионаты России в 1999 году
Чемпионаты России в 1998 году
Футбол в России в 1998 году
Футбол в России в 1999 году